Нивское может означать:
 
 Нивское муниципальное образование в Саратовской области России

См. также